Hustlin' – album di Stanley Turrentine del 1964
Hustlin' – singolo di Rick Ross del 2006, dall'album Port of Miami